Dez Mandamentos — as leis que Deus consignou a Moisés, mais conhecido como os Dez Mandamentos
Dekalog — série de dez filmes de 1988 do cineasta Krzysztof Kieślowski
O decálogo — coleção de banda desenhada (história em quadrinhos)

Desambiguação